Clarence steht für:

 Clarence (Vorname), männlicher Vorname
 Clarence (Spatz) (1940–1952), berühmter Vogel im Zweiten Weltkrieg in London
 Clarence, der schielende Löwe, US-amerikanischer Spielfilm (1965)
 Clarence (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (2014–2018)
 Clarence (Chile), Insel in der Provinz Magallanes, Chile
 Clarence Island, östlichste der Südlichen Shetlandinseln
 Netzwerk Clarence, belgische Organisation

Gewässer:
 Clarence (Leie), Nebenfluss der Lys, Frankreich
 Clarence Lake – verschiedene amerikanische Seen
 Clarence River – verschiedene Flüsse in Amerika, Australien und Neuseeland

Clarence ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Clarence (New South Wales)
 Clarence (Tasmanien)
 Clarence (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Clarence (Illinois), im Ford County
 Clarence (Iowa), Dorf im Cedar County
 Clarence (Louisiana), im Natchitoches Parish
 Clarence (Missouri), im Shelby County
 Clarence (New York), im Erie County
 Clarence (Neuseeland), in der Region Marlborough
 Clarence (Pennsylvania), im Centre County

Clarence ist der Familienname folgender Personen:
 John Clarence († 2013), australischer Politiker
 Philippa of Clarence, 5. Countess of Ulster (1355–1382), englische Adlige

Siehe auch:
 Clarence City
 Clarence House
 Clarence Island, Antarktika
 Clarence Engineering Company, ehemaliges nordirisches Montagewerk für Automobile
 Duke of Clarence, englisch-britischer Adelstitel für jüngere Söhne des englischen Königshauses
 Clarenceux King of Arms, englischer Provinz-Wappenkönig
 Clarens 
 Clarenz
 Clearance